Чешский дуэт Барбора Заглавова-Стрыцова / Ивета Бенешова - победительницы турнира.

Сеянные 

  Жисела Дулко /  Флавия Пеннетта (Четвертьфинал)
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (Четвертьфинал)

<li>  Чжань Юнжань /  Лизель Хубер (Полуфинал)
<li>  Ваня Кинг /  Ярослава Шведова (Первый раунд)

Ход турнира

Ссылки 
 

Toray Pan Pacific Open 2010